Enrique de Borbón puede referirse a:

Enrique I de Borbón-Condé, príncipe de Condé (1552-1588);
Enrique IV de Borbón, rey de Francia (1553-1610);
Enrique II de Borbón-Condé, príncipe de Condé (1588-1646);
Enrique III de Borbón-Condé, príncipe de Condé (1643-1709);
Enrique V de Borbón, rey de Francia (1820-1883);
Enrique de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Duque de Sevilla (1823-1870);
Enrique de Borbón y Castellví, segundo duque de Sevilla (1848-1894);
Jaime Enrique de Borbón, duque de Segovia (1908-1975);
Enrique de Orleáns, conde de París (Enrique VI de Francia) (1908-1999);
Enrique de Orleáns, duque de Francia (Enrique VII de Francia) (1933-2019).